Hassi ist der Familienname folgender Personen:

 Juuso Hassi (* 1993), finnischer Leichtathlet
 Satu Hassi (* 1951), finnische Politikerin (Grüner Bund)